Extension 7 (The Mall)
 Extension 7 Sekgwa